Марсе́ль Артелеза́ (, 2 июля 1938, Пон-Сент-Мари — 23 сентября 2016, Мерже) — французский футболист, защитник. Выступал за сборную Франции.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1957 году выступлениями за команду клуба «Труа», в котором провел четыре сезона, приняв участие в 95 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Монако», к составу которого присоединился в 1961 году. Сыграл за команду из Монако следующие пять сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведённого в составе «Монако», был основным игроком защиты команды.

Впоследствии, с 1966 по 1970 год, играл в составе команд клубов «Олимпик Марсель», «Ницца» и «Пари-Ньоилли».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Труа», в составе которой начинал играть в футбол.

Карьера за сборную 
В 1963 году дебютировал за сборную Франции. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провел в форме главной команды страны 21 матч, забив 1 мяч.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1966 в Англии.

Достижения

Монако 
 Чемпион Франции:  1962-63
 Обладатель Кубка Франции: 1962–63
 Обладатель Суперубка Франции: 1961

Индивидуальные 
 Футболист года во Франции: 1964

Примечания

Ссылки 
 Profile on French federation official site
 Stats at lequipe.fr
 Профиль

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года